Remec ist der Familienname folgender Personen:

 Alojzij Remec (1886–1952), slowenischer Schriftsteller
 Gustav Remec (1900–1972), jugoslawischer Fußballspieler und Sänger (Tenor)
 Miha Remec (1928–2020), slowenischer Schriftsteller